Die Schachbundesliga 2015/16 war die 41. Spielzeit der österreichischen Schachbundesliga. 
Meister wurde der SC MPÖ Maria Saal, der schon vor der letzten Runde nicht mehr von der Spitze zu vertreiben war und den Titelverteidiger SK Sparkasse Jenbach auf den zweiten Platz verwies. Aus der 2. Bundesliga waren L.A. Kraftanlage Ottakring (Gruppe Ost), die Spielgemeinschaft Sauwald (Mitte) und der Schachclub Sparkasse Götzis (West) aufgestiegen. Während Ottakring und Götzis den Klassenerhalt erreichten, musste Sauwald mit SIR Salzburg und der Spielgemeinschaft Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2015/16.

Endtabelle 

Entscheidungen:

Spieltermine und -orte

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Chess-results.com: Ergebnisse der österreichischen Schach-Bundesliga 2015/16 – Kreuztabelle nach Rang (abgerufen am 15. September 2015)
 Österreichischer Schachbund: 1. Bundesliga (abgerufen am 15. September 2015)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016
Sportsaison 2015/16